Коромальди — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Коромальди, Лев Ксаверьевич (Густав Леон; ок. 1843 — после 1912) — архитектор, художник, фотограф, член Российского фотографического общества с 1900 года.
 Коромальди, Лев Львович (1870—1920) — российский кораблестроитель, полковник Корпуса корабельных инженеров.